Der Phonophor (griech. "Schallträger") ist

 ein von Robert Wreden im 19. Jahrhundert erfundenes Mikrophon
 die Bezeichnung ab 1913 bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für verschiedene von der Firma Siemens vertriebene Hörgeräte
 ein "Phonophor" oder "Allsprecher", die Bezeichnung eines Mobiltelefon-ähnlichen Gerätes in dem Roman Heliopolis (1949) von Ernst Jünger
 Phonophor (Sprachwissenschaft), ein Fachbegriff der Sprachwissenschaft
 Phonophor (Kurzprosa) ist eine seit Dezember 2021 periodisch erscheinende literarische Beilage der Zeitschrift Sezession mit bisher unveröffentlichter Kurzprosa